Pellegrin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jacques Pellegrin
 François Pellegrin